Charles Anders ist der Name folgender Personen:

* Charles Anders, US-amerikanischer Schriftsteller, siehe Charlie Jane Anders
 Charles Richard Anders (* 1929), US-amerikanischer Komponist und Pfarrer